Новоросси́йско-Бессара́бское генера́л-губерна́торство — генерал-губернаторство в Российской империи, существовавшее с 1822 года по 1874 год с административным центром в Одессе.

История 
С 1764 года существовала Новороссийская губерния, которая в 1802 году была разделена на Николаевскую, Екатеринославскую и Таврическую губернии. В результате русско-турецкой войны 1806–1812 годов по Бухарестскому мирному договору в состав России вошла восточная часть Молдавского княжества, бывшего вассалом Османской империи. Из присоединённых земель был образована Бессарабская область.

Для эффективного освоения новых земель и всего Северного Причерноморья 23 мая 1822 года было образовано Новороссийское и Бессарабское генерал-губернаторство с центром в Одессе. В его состав входили Херсонская, Екатеринославская и Таврическая губернии, а также Одесское, Таганрогское, Феодосийское и Керчь-Еникальское градоначальства. Тем не менее, губернатором Новороссийского края считается ещё герцог дюк Ришельё, назначенный на эту должность в 1805 году.

В феврале 1831 года генерал от инфантерии Л. О. Рот был назначен управляющим военной частью Новороссийского и Бессарабского генерал-губернаторства до возвращения из заграничного отпуска генерал-адъютанта графа М. С. Воронцова. 

Упразднено в 1874 году. 17 января об этом вышел именной указ, в котором отмечалось, что «отныне управление в Херсонской, Екатеринославской, Таврической и Бессарабской губерниях должно было осуществляться на общих основаниях».

Органы власти 
Генерал-губернаторство возглавлял генерал-губернатор, назначаемый императором. Ему подчинялись не только местная администрация и полиция, но и войска, расквартированные в пределах подведомственной ему территории. Органом управления являлась канцелярия генерал-губернатора.

Генерал-губернатору как высшему должностному лицу на данной территории верховной властью предоставлялись достаточно широкие полномочия. К ним относились:
 забота о благоустройстве края и обеспечение законности;
 общее руководство деятельностью полиции;
 защита подданных от произвола и волокиты при рассмотрении дел местными государственными учреждениями;
 контроль и обеспечение государственных резервов («запасейных магазинов») на случай чрезвычайных обстоятельств (неурожаев, стихийных бедствий, войны);
 обеспечение своевременного сбора налогов;
 обеспечение исполнения воинской повинности (рекрутских наборов);
 командование (по поручению императора) войсками на подведомственной территории, а также привлечение войск для действий в чрезвычайных ситуациях — «в случае какого ослушания народного, или во время язвы, или наводнения, или пожара».

Генерал-губернатор контролировал деятельность губернаторов и градоначальников тех губерний, которые входили в состав генерал-губернаторства, те, в свою очередь, были подотчётны ему. Исключение составлял лишь Николаевский и Севастопольский военный губернатор, который подчинялся только морскому ведомству. Взаимоотношения между этими двумя администраторами носили лишь частный (неофициальный) характер.

Генерал-губернаторы 
Новороссийский и бессарабский генерал-губернатор или Новороссийский генерал-губернатор и полномочный наместник Бессарабской области:

См. также 
 Туркестанское генерал-губернаторство

Примечания

Литература 
 Ерёмина К. В. Закат института генерал-губернаторства в Новороссии во второй половине XIX в.  // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология, 2017

Ссылки 
 Губернии Российской империи. История и руководители. 1708—1917. М.: Объединенная редакция МВД России, 2003. 535 с. 
 Новороссийское и Бессарабское генерал-губернаторство
 Сапожников И. В..Запорожские и черноморские казаки в Хаджи-бее и Одессе (1770-1820-е годы). - О., 1998.  - 272 соавтор Сапожникова Г. В..

Военные губернаторства Российской империи
Генерал-губернаторства Российской империи
История Одесской области
Новороссия
История Украины 1795—1917 годов